Mathieu kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mathieu (kulle),

Frankrike 

 Mathieu, Calvados, departementet Calvados i regionen Normandie, 

Robotskapade Antarktisförgreningar